Les Megaraptora sont un groupe de dinosaures théropodes appartenant sans doute à la lignée des coelurosauriens, dont la position phylogénétique exacte est controversée.

Classification 
Le cladogramme présenté ci-dessous (aujourd'hui obsolète) suit l'analyse de 2010 par Benson, Carrano et Brusatte.

Autrefois considérés comme des Allosauroidea, deux études publiées en 2012 et 2014 à la suite de la découverte d'un crâne de Megaraptor qui possède de fortes similitudes avec Eotyrannus indiquent qu'ils seraient en réalité des Tyrannosauroidea basaux. Cette hypothèse est contestée par d'autres auteurs.

Deux études publiées fin 2018 (dont l'une centrée sur les Tyrannosauroidea) semblent montrer que les Megaraptora étaient plutôt des coelurosauriens basaux .

Arbre phylogénétique  
Les cladogrammes montrés ci-dessous suivent les dernières analyses .

Voici la phylogénie externe du clade :

Voici la phylogénie interne du clade :

Genres

Notes et références

Sources 
Benson, Roger B. J.; Carrano, Matthew T.; Brusatte, Stephen L. (2010). "A new clade of archaic large-bodied predatory dinosaurs (Theropoda: Allosauroidea) that survived to the latest Mesozoic". Naturwissenschaften 97 (1): 71–78. Bibcode:2010NW.....97...71B. doi:10.1007/s00114-009-0614-x. .

Matthew T. Carrano, Roger B. J. Benson and Scott D. Sampson (2012). "The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)". Journal of Systematic Palaeontology 10 (2): 211–300. doi:10.1080/14772019.2011.630927.

Fernando E. Novas, Federico L. Agnolín, Martín D. Ezcurra, Juan I. Canale, Juan D. Porfiri (2012). "Megaraptorans as members of an unexpected evolutionary radiation of tyrant-reptiles in Gondwana". Ameghiniana 49 (Suppl.): R33.

Federico L. Agnolín, Martín D. Ezcurra; Diego F. Pais; Steven W. Salisbury (2010). "A reappraisal of the Cretaceous non-avian dinosaur faunas from Australia and New Zealand: Evidence for their Gondwanan affinities". Journal of Systematic Palaeontology 8 (2): 257–300. doi:10.1080/14772011003594870.

Liens externes 
 Crétacé
 Theropoda

Références taxinomiques 

Cœlurosaurien non avien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2010